Устармагомед Алилович Гаджидаудов (26 июня 1991, с. Ури, Лакский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский боец смешанного стиля выступающий под эгидой ACB в легком весе. По национальности — лакец.

Карьера  
Мастер спорта России по тайскому боксу. Чемпион России 2008 года по тайскому боксу среди молодёжи. Многократный чемпион Дагестана и ЮФО по ушу–саньда и кикбоксингу. С апреля 2014 года Устармагомед выступает в лиге ACA.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align="center"|15-6
|Азамат Амагов
|Решением (единогласным)
|ACA 142: Гаджидаудов - Амагов
|13 августа 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Казань
|-
|Поражение
|align="center"|14-6
|Абубакар Вагаев
|Решением  (раздельным)
|ACA 138: Вагаев - Гаджидаудов
|26 марта 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|14-5
|Андрей Кошкин 
|Решением (единогласным)
|ACA 118: Абдулаев - Вагаев 2
|26 февраля 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|13-5
|Беслан Ушуков 
|Решением (большинством судейских голосов)
|ACA 112: Жубилеу - Дудаев
|4 октября 2020
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|12-5
|Эльдар Хашпаков
|Решением (единогласным)
|ACA 104: Гончаров - Вахаев
|21 февраля 2020
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Краснодар
|
|-
|Победа
|align="center"|11-5
|Джесси Тэйлор 
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACA 100 Грозный
|4 октября 2019
|align="center"|1
|align="center"|1:13
|, Грозный
|
|-
|Поражение
|align="center"|10-5
|Хакран Диас 
|Решением (раздельным)
|ACA 93 St. Petersburg
|16 марта 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Санкт-Петербург
|
|-
|Поражение
|align="center"|10-4
|Эдуард Вартанян 
|Решением (единогласным)
|ACB 90 Moscow
|10 ноября 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|10-3
|Адриан Желински
|Нокаут (удар коленом)
|ACB 75 Gadzhidaudov vs. Zielinski
|25 ноября 2017
|align="center"|1
|align="center"|1:17
|, Штутгарт
|
|-
|Победа
|align="center"|9-3
|Расул Шовхалов
|Решением (единогласным)
|ACB 57 Yan vs. Magomedov
|17 апреля 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|8-3
|Александр Сарнавский
|Нокаутом (удары)
|ACB 45 Absolute Championship Berkut 45
|17 сентября 2016
|align="center"|2
|align="center"|0:40
|, Санкт-Петербург
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-3
|Адриан Желински
|Единогласное решение
|ACB 29 — Poland 
|6 февраля 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Варшава
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-2
|Альберт Дураев
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 22 — St. Petersburg 
|12 сентября 2015
|align="center"|5
|align="center"|3:40
|, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|7-1
|Сергей Мартынов
|Решением (большинством судейских голосов)
|ACB 20 — Sochi
|14 июня 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Сочи
|
|-
|Победа
|align="center"|6-1
|Имран Абаев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ACB 16 — Grand Prix Berkut 2015 Stage 3
|17 апреля 2015
|align="center"|1
|align="center"|4:00
|, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|5-1
|Зелимхан Ахматханов
|Единогласное решение
|Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 5
|6 апреля 2014
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|4-1
|Игорь Макоедов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|OC — Oplot Challenge 91
|7 декабря 2013
|align="center"|1
|align="center"|0:38
|, Харьков
|
|-
|Победа
|align="center"|3-1
|Атаджанов Джонибек
|Техническим нокаутом (удары)
|OC — Oplot Challenge 85
|26 октября 2013
|align="center"|2
|align="center"|3:12
|, Харьков
|
|-
|Победа
|align="center"|2-1
|Анатолий Сафронов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|WH — Igor Vovchanchyn Cup
|25 мая 2012
|align="center"|1
|align="center"|4:45
|, Харьков
|
|-
|Победа
|align="center"|1-1
|Ренат Лятифов
|Техническим нокаутом
|WH — Igor Vovchanchyn Cup
|25 мая 2012
|align="center"|1
|align="center"|4:47
|, Харьков
|
|-
|Поражение
|align="center"|0-1
|Кирилл Сухомлинов
|Единогласное решение
|ProFC — Russia Cup Stage 1 
|13 ноября 2010
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|, Таганрог
|
|}

Ссылки 
 Социальная сфера Лакского района
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Дагестана